Nordic Futsal Cup 2013 var den första upplagan av Nordic Futsal Cup, och spelades i Nykøbing Falster i Danmark. Turneringen vanns av Sverige.

Tabell

Matcher

Källor
 Futsalplanet.com
 Svenskfotboll.se

Futsalåret 2013
Internationella futsaltävlingar i Danmark
2013
Sportevenemang i Danmark
2013 i Danmark